Склад:
 Склад — территория, помещение, предназначенное для хранения чего-либо.
 Склад — тип взаимодействия голосов в музыкальной ткани. Основные типы склада: монодия, гомофония, гетерофония и полифония.
 Склад — акустические и произносительные единицы; их однобуквенные и двубуквенные обозначения на письме.

Топоним 
 Склад — село в Булунском улусе Якутии.